Monastero di San Magno – edificio di Amelia
 Monastero di San Magno – edificio di Fondi
 Monastero di San Magno – edificio di Füssen